

Anno 
 1059 – (MLIX in numeri romani) è un anno dell'XI secolo. 
 1059 a.C.

Matematica 
 1059 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1059 Mussorgskia – asteroide della fascia principale del sistema solare.